Schaffhouse, francisation de Schaffhausen peut désigner : 

 Schaffhouse, le canton suisse ;
 Schaffhouse, ancien district du canton de Schaffhouse ;
 Schaffhouse, la ville suisse.
 Schaffhouse-près-Seltz, commune française du Bas-Rhin.
 Schaffhouse-sur-Zorn, ancienne commune française du Bas-Rhin intégrée à Hochfelden.

Voir aussi 
 Schafhausen, un village d'Allemagne.
 Schaffhausen (Sarre), 

Homonymie de toponyme